El término croton puede hacer referencia a:
Croton, el nombre científico de un género de plantas euforbiáceas.
Codiaeum, un género de plantas cuyo nombre vernáculo es 'croton'.
Croton, Crotone o Crotona, nombre de una antigua colonia griega de la Magna Grecia situada en el sur de la península itálica.
 El nombre común de la planta ''Ricinus communis.
 Hartford (Ohio), también llamada Croton'''.